Ушба:

 Ушба — одна из вершин Большого Кавказа в грузинском регионе Верхняя Сванетия.
 Ушба Дистиллери — грузинская ликёроводочная компания.